Розгортка — в геометрії: розгортка кривої (або еволюта) — геометричне місце центрів її кривини.
 Розгортка — розгортка багатогранника на площині — сукупність багатокутників, що утворюють поверхню багатогранника з вказаним правилом склеювання (ототожнення) їх сторін і вершин.
 Розгортка — процес перетворення оптичного зображення в послідовність сигналів.

Див. також 
 Розвертка

Посилання